Tømmerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tømmerup (Torup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Halsnæs Kommune
 Tømmerup (Tømmerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tømmerup Sogn, Kalundborg Kommune
 Tømmerup (Tårnby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårnby Sogn, Tårnby Kommune
 Tømmerup (Undløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Undløse Sogn, Holbæk Kommune